Serra Pelada — distrito brasileiro localizado no estado do Pará
Serra Pelada (Afonso Cláudio) — distrito localizado no estado do Espírito Santo, no Brasil
Serra Pelada (filme) — brasileiro realizado por Heitor Dhalia

Desambiguações de cinema
Desambiguações de topônimos